24 sata Le Mansa (fra. 24 heures du Mans) najstarija je utrka izdržljivosti sportskih automobila i jedna od najutjecajnijih u povijesti automobilizma.

Svi pobjednici od 1923. do danas navedeni su ovdje. Utrka se održala svake godine od osnivanja, osim 1936. kada nije vožena radi štrajkova u Francuskoj i od 1940. do 1949., radi drugog svjetskog 
rata. Navedeni su također i rekordi. U utrci su dosad pobijedila 122 vozača u 78 izdanja.

Pobjednici

Rekordi

Vozači

Najviše pobjeda

Najviše uzastopnih pobjeda

Broj pobjednika po državama

Ukupno pobjeda po državama

Konstruktori

Najviše pobjeda

Najviše uzastopnih pobjeda

Napomene

Vanjske poveznice
 Službena stranica
 Rezultati - wspr-racing.com
 Le Mans Register - rezultati
 Le Mans The Legend 
 Le Mans Portugal - Sve o 24 sata Le Mansa

24 sata Le Mansa
Automobilizam, pobjednici 24 sata Le Mansa

fr:24 Heures du Mans#Palmarès